

Openbaar vervoerlijnen

Trein 
 Spoorlijn 19 (België)

Tram 
 Tramlijn 19 (Brussel)
 Tramlijn 19 (Amsterdam)
 Tramlijn 19 (Haaglanden)
 Tramlijn 19 (Rotterdam)
 Tramlijn 19 (Antwerpen)

Bus 
 Buslijn 19 (Amsterdam)
 Buslijn 19 (Haaglanden)
 Buslijn 19 (Hulst-Breda)